Il doppio femminile del Hall of Fame Tennis Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Gigi Fernández e Lori McNeil erano le detentrici del titolo ma hanno perso in finale 6–4, 6–3 Rosalyn Fairbank e Barbara Potter.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (finale)
 Rosalyn Fairbank /  Barbara Potter (campionesse)
 Katrina Adams /  Carin Bakkum (semifinali)
 Gretchen Magers /  Wendy White (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1988